Trebo puede referirse a:
El nombre común de la planta Trifolium campestre.
El nombre común de la planta Trifolium pratense.